, né le  à Tokyo, est un président d’un club japonais de basket-ball.

Président 
 depuis 2010 :  Akita Northern Happinets

Références

Liens externes

Naissance en janvier 1983
Naissance à Suginami
Dirigeant japonais de basket-ball